BLAST Premier — киберспортивная лига по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, организованная BLAST в 2020 году. Преимущественно базируется в двух регионах: Северная Америка и Европа. Турнирная серия BLAST Premier разделена на два сезона: весенний — Spring Series, и осенний — Fall Series. Каждый сезон длится около четырёх месяцев. В групповом этапе сезона участвует 12 команд, 6 из которых выходят из группового этапа в плей-офф сезона. В плей-офф сезона также можно попасть через Showdown, который доступен большему числу организаций, в том числе и непрофессиональным. Победитель каждого сезона направляется на участие в Мировом Финале (World Final), так же как и победители других престижных турниров (не включая BLAST Premier) и команды, которые находятся на высоких позициях в рейтинге BLAST Premier Global Leaderboard.

Датская киберспортивная организация RFRSH Entertainment объявила серию как продолжение серии BLAST Pro Series в 2019 году. К сожалению, в 2020 году BLAST Premier переживала некоторые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Все турниры серии перешли в онлайн-формат. В 2021 году тенденция проведения сезонов лиги в онлайн-формате продолжится: игры весеннего сезона прошли в онлайн-формате. Однако финал осеннего сезона и Мировой Финал планируется провести в оффлайн-формате. Для BLAST это будет первый LAN-турнир после пандемии.

Трансляция 
28 июля 2021 года WePlay! Esports объявил, что станет эксклюзивным партнёром BLAST Premier по проведению трансляции для русскоязычного сообщества.

Сезоны

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

BLAST Premier